Volksschule steht für:

 Volksschule, Schulform in Deutschland, Österreich und in der Schweiz

Volksschule steht für folgende Schulen:

 Birkenau-Volksschule in Augsburg, siehe Birkenau-Grundschule
 Löweneck Volksschule in Augsburg, siehe Löweneckschule
 Luther-Volksschule Coburg
 Heiligkreuz-Volksschule in Coburg, siehe Heiligkreuz-Mittelschule Coburg
 Rückert-Volksschule in Coburg, siehe Rückert-Mittelschule Coburg
 Schlossberg-Volksschule Nüdlingen 
 Freie Volksschule Solothurn, Schweiz 

Siehe auch:

 Alte Volksschule
 Die Volksschule